Dactylodeictes är ett släkte av tvåvingar. Dactylodeictes ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vapenflugor
Dactylodeictes